Marcelo Morales (1966-), footballeur argentin
Marcelo Morales (2003-), footballeur chilien